Fresnedoso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fresnedoso (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Fresnedoso (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar